Юлия Смирнова: Смирнова, Юлия Александровна (род. 1973) — российский художник-монументалист.
 Смирнова, Юлия Анатольевна (род. 1998) — российская хоккеистка.